Wietze bezeichnet Orts- und Flussnamen:

 Gemeinde Wietze im Landkreis Celle in Niedersachsen
 Wietzesiedlung in der Region Hannover
 einen Fluss in Niedersachsen, der in der Aller mündet, siehe Wietze (Aller)
 einen Fluss in Niedersachsen, der in der Örtze mündet, siehe Wietze (Örtze)
 Wietze BV 26, Segellogger der Bremen-Vegesacker Fischerei-Gesellschaft